Gaver est une technique d'élevage, voir Gavage.

 Falk van Gaver (1979-), journaliste.

 Gaver est une station de ski italienne.